Kevin Sainte-Luce, né le  à Saint Claude, est un footballeur français, international guadeloupéen. Il évolue au poste de milieu droit à l'AG Caen en National 3.

Carrière 

Après un début de carrière au Royaume-Uni, Kevin Sainte-Luce signe à Dieppe lors de l'été 2015. Il se montre rapidement à son avantage et rejoint l'US Créteil-Lusitanos lors de l'été suivant.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1993
Naissance à Paris
Footballeur international guadeloupéen
Joueur du Cardiff City FC
Joueur du Gateshead FC
Joueur de l'US Créteil-Lusitanos